Riedelgraben ist ein Gewässername:

 Riedelgraben (Dießener Bach), linker Zufluss des Dießener Bach (zum Neckar) in Dießen, Stadt Horb am Neckar, Landkreis  	Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Riedelgraben (Hornbach), Mühlkanal rechts des Hornbachs an der Riedelbergermühle, Ortsgemeinde Riedelberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Riedelgraben (Rottauer Bach), linker Zufluss des Rottauer Bachs bei Hachau, Gemarkung von Rottau, Markt Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Riedelbach
 Riedgraben